Tower City (Dakota del Nord)
 Tower City (Pennsylvania)